Present Simple (Present Indefinite) — время английского языка. Используя это время, люди рассказывают о своих привычках и о других регулярных действиях (важна периодичность), также о научных фактах и вещах, которые всегда правдивы. К примеру, хобби, распорядок дня или события. Очень часто делают ошибки, путая Present Simple c Present Continuous. Принципиальная разница между ними в том, что последний используется для того, чтобы описать то, что мы делаем прямо cейчаc.

Форма 
В утвердительных предложениях форма совпадает с инфинитивом (без частицы to), кроме 3-го лица единственного числа, для которого infinitive + окончание «s» (Пример: He plays).
В архаичном употреблении во 2-м лице единственного числа (с местоимением thou) — infinitive + окончание «st». Имеются также дополнительные правила чередования, добавления или выпадения букв на письме перед окончанием
Для усиления сказанного, перед смысловым глаголом может добавляться глагол to do в форме Present simple,

Исключения 
Present Simple (а не Present Continuous) обычно используется с глаголами состояния: agree, believe, enjoy, hate, know, like, love, mean, prefer, remember, seem, think, understand, want. Например: I don’t agree with you.(а не I’m not agreeing with you.) Dogs don’t like cats. (а не Dogs aren’t liking cats.'?') They want to stay at home.	(а не They’re wanting to stay at home.)

 Примеры 
 I play football every day at 7 p.m. — Я играю в футбол каждый день в семь вечера.
 Do you play football? — Ты играешь в футбол?
 He doesn’t'' play football well. — Он не очень хорошо играет в футбол.

Таблица времен английского языка

Примечания 

Времена английского языка